Стоян Цветков може да се отнася за:
 Стоян Цветков (1930-2007), български агроном
 Стоян Цветков (актьор) (р. 1980), български актьор